Надиби — село в Україні, у Старосамбірському районі Львівської області.
 Надиби — пасажирський залізничний зупинний пункт Львівської дирекції Львівської залізниці.